Slak ima več pomenov.

Rastlinstvo 
 slaki (Convolvulus), rod slakovk 
 kantabrijski slak (Convolvulus cantabrica) 
 tribarvni slak (Convolvulus tricolor)
 njivski slak (Convolvulus arvensis)
 plotni slak (Calystegia sepium)
 vrtni slak (Ipomea purpurea)

Priimek 
 Slak, priimek več znanih ljudi